

Letteratura
Tristano – protagonista, assieme a Isotta, di una leggenda medievale
Tristano – poema di Gottfried von Straßburg
Tristano – racconto di Thomas Mann

Onomastica
Tristano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Tristano di Chiaromonte – conte di Copertino
Tristano di Montepeloso – cavaliere normanno
Lennie Tristano – pianista e compositore statunitense

Pagine correlate
Tristan
Tristana
Tristano e Isotta (disambigua)